Усть-Река — село в Сямженском районе Вологодской области. Административный центр Устьрецкого сельского поселения и Устьрецкого сельсовета.

Расстояние до районного центра Сямжи по автодороге — 21 км. Ближайшие населённые пункты — Пономариха, Кузьминская, Герасимиха, Лелековская.

Население 

По переписи 2002 года население — 168 человек (76 мужчин, 92 женщины). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Усть-Река в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района